Ра́йан Куи́нн (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник .  (2000).

Играл в основном на позиции третьего.

Начал заниматься кёрлингом в 1986 в возрасте 8 лет.

Достижения 
 : золото (2000), серебро (2001).
 Американский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2001).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга США (USA Curling) (веб-архив)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу